Kleindorf ist Ortsname von

 Kleindorf (Gemeinde Flattach), Österreich
 Kleindorf (Gemeinde Globasnitz), Ortschaft von Globasnitz, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Kleindorf, deutscher Name von Mala vas (Gorišnica), Slowenien

Siehe auch:
Kleinendorf
 Kleindörfl